Пригородный вокзал:
 Пригородный вокзал (Киев)
 Пригородный вокзал (Львов)
 Пригородный вокзал (Минск)